Князівство Трансильванія (1570—1711), напівнезалежна держава
 Князівство Трансильванія (1711—1867) (з 1765 Велике князівство Трансильванія)

Див. також 

 Трансильванія, історичний регіон